Judino () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Judino (Jaroslawl) in der Oblast Jaroslawl
 in der Oblast Kaliningrad:
 Judino (Kaliningrad, Gussew) im Rajon Gussew (Blecken, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen)
 Judino (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk  (Jurgaitschen, 1938–1946 Jürgenfelde, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
Judino (Moskau) in der Oblast Moskau
Judino (Woronesch) in der Oblast Woronesch